SkyHook JHL-40 — проект гибридного дирижабля.

История 
9 июля 2008 года Boeing представил Скайхук — гибридный дирижабль, разработанный совместно с канадской компанией SkyHook International Inc.. С 2009 года дальнейшие пресс-релизы не публикуются, и Skyhook International Inc. отказалась от регистрации доменного имени с 2010 года (как показывает интернет-архив).

Аппарат был задуман как сочетающий в себе лучшие характеристики дирижабля и вертолёта с возможностью перемещать 40 т груза на расстояние до 320 км, дальность полёта без груза планировалась до . Для аэростатической разгрузки планировалось использовать гелий в оболочке дирижабля. Это могло обеспечить подъем массы конструкции аппарата, а использование четырёх силовых установок с вертолётными винтами было призвано обеспечить подъём груза и управляемый полёт аппарата. Эта схема позволяет избежать использования балластировки аппарата (иначе пришлось бы выпускать часть гелия в процессе разгрузки и, соответственно, облегчения аппарата с его взмыванием).

Аппарат сравнивали с грузовым вертолётом Boeing CH-47 Chinook, который при перевозках на то же расстояние может доставлять не более . Кроме того, прогнозировалось использование меньших объемов сжигаемого топлива, что стало бы экологическим преимуществом по сравнению с традиционными методами доставки грузов по воздуху. Так же не потребуется строить дороги в неосвоенных местах.

JHL-40, или Jess Heavy Lifter, назван в честь Пита Джесса (), главного операционного директора SkyHook International Inc., которой принадлежит патент на аппарат.

Boeing планировал разработать и изготовить серийный прототип SkyHook HLV в 2014 году. Однако 13 сентября 2010 года Financial Times Deutschland сообщила, что проект был остановлен, поскольку не удалось найти источники финансирования (необходимо было до 100 млн. долларов).

См. также 
 Винтокрылый летательный аппарат
 
 CargoLifter

Примечания

Ссылки 
 

Гибридные дирижабли
Экспериментальные летательные аппараты